Othman ben Ertoghrul, ancestre dels otomans
 Banu Othman, tribu àrab